David West kan syfta på:
 David Westerlund (musiker), en musiker under namnet David West
 David West (basketspelare), en basketspelare